Мамоново — деревня в Пронском районе Рязанской области России, административный центр Мамоновского сельского поселения.

География 
Деревня расположено на автодороге 61К-005 Рязань — Скопин в 14 км на юг от райцентра рабочего посёлка Пронск.

История 
В XIX — начале XX века деревня входило в состав Сергиевской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 61 дворов.

С 1929 года деревня являлось центром Мамоновского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Мамоновского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются Мамоновская основная общеобразовательная школа (Филиал МОУ Новомичуринская СОШ № 2), детский сад, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Пронского района